Gamero ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Gamero (* 1964), kolumbianischer Fußballspieler und -trainer
 Alonso Gamero (* 1992), peruanischer Radrennfahrer
 Antonio Gamero (1934–2010), spanischer Schauspieler
 Benjamín Muñoz Gamero (1817–1851), chilenischer Marineoffizier und Politiker
 Franco Gamero (* 1990), puerto-ricanischer Fußballspieler
 Isabel Bayón Gamero (* 1969), spanische Tänzerin und Choreografin, siehe Isabel Bayón
 José Ramírez Gamero (* 1938), mexikanischer Politiker
 Lucila Gamero de Medina (1873–1964), honduranische Schriftstellerin
 Pedro Gamero del Castillo (1910–1984), spanischer Politiker